Preising ist

ein Familienname:
 Dagmar Preising (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin, Kuratorin und Museumsleiterin
 Ernst Preising (1911–2007), deutscher Pflanzensoziologe und Naturschützer in Niedersachsen
 Gottfried Preising (* 1955), deutscher Radsportler 
 Rudolf Preising (1904–1981), deutscher römisch-katholischer Pfarrer mit dem Ehrentitel Monsignore

ein Ortsname:
 Preising (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Preising (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Preising (Gemeinde Regau), Ortschaft der Marktgemeinde Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Preising (Gemeinde Altenberg), Ortsteil der Marktgemeinde Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Preysing